Marolles, település Franciaországban, Calvados megyében
Marolles, település Franciaországban, Loir-et-Cher megyében
Marolles, település Franciaországban, Marne megyében
Marolles, település Franciaországban, Oise megyében
Marolles-en-Brie, település Franciaországban, Seine-et-Marne megyében
Marolles-en-Beauce, település Franciaországban, Essonne megyében
Marolles-les-Buis, település Franciaországban, Eure-et-Loir megyében
Marolles-sous-Lignières, település Franciaországban, Aube megyében
Marolles-lès-Bailly, település Franciaországban, Aube megyében
Marolles-sur-Seine, település Franciaországban, Seine-et-Marne megyében